Сири́йский фунт, иногда лира (сири́йская ли́ра;  — al-Līra as-Sūriyya) — денежная единица Сирии, выпускается Центральным банком Сирии (). Имеет номиналы: 1, 2, 5, 10, 25, 50 (монеты) и 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 (банкноты). Фунт состоит из 100 пиастров (кыршей), хотя монеты-пиастры более не выпускаются. Официальная аббревиатура для сирийского фунта — SYP. В начале 2000-х обычным был курс 50 фунтов к 1 доллару, однако обменный курс подвержен колебаниям. Сирийский фунт не является твёрдой валютой, имеются ограничения на вывоз этой валюты.

История 
До Первой мировой войны Сирия была частью Османской империи, и официальным платежным средством являлась османская лира. После падения Османской империи и передачи Сирии под мандат, на французских и британских подмандатных территориях, в том числе в Ливане, Иордании и Палестине имел хождение египетский фунт. После получения Ливана и Сирии под свой отдельный мандат французское правительство пожелало вытеснить египетскую валюту и дало коммерческому банку, Банку Сирии (французский филиал Османского банка), право выпускать валюту для стран, входящих в новый мандат.

Фунт был введён в 1919 и изначально был равен 20 французским франкам.

После изменения политического статуса Ливана Банк Сирии был переименован в Банк Сирии и Ливана (BSL). Он выпускал сирийско-ливанскую валюту на протяжении 15 лет, начиная с 1924 года. За два года до истечения 15-летнего срока BSL разделил общую для Сирии и Ливана валюту на две отдельных валюты, имеющих хождение в обеих странах.

До 1958 на лицевой стороне банкнот был арабский текст, а на обратной — французский. После 1958 на обратной стороне стал печататься английский текст. До независимости Сирии на монетах был как арабский, так и французский текст, позднее — только арабский. Новые серии банкнот были напечатаны в 1998 году. В них изменилось оформление, а также добавилась банкнота достоинством в 1000 фунтов, к которой в 2017 году добавилась и банкнота в 2000 фунтов.

25 января 2021 года ЦБ Сирии заявил о вводе в оборот новой купюры номиналом в 5000 фунтов.

Банкноты

Серия 1998 года

Серия 2009 года

Интересные факты 
Форма монеты достоинством в 10 сирийских фунтов настолько совпадает с 20 норвежскими кронами, что эта монета может обмануть торговый автомат, разменный автомат, игровой автомат и любой другой автомат, принимающий монеты в Норвегии. Если человеческий глаз может легко отличить монеты, для автоматов это невозможно из-за идентичного веса и размера.

Режим валютного курса 

 Сентябрь 2003: 1 евро = 58,5 SYP;
 Октябрь 2004: 1 евро = 64,7 SYP;
 Февраль 2005: 1 евро = 70,0 SYP
 Сентябрь 2005: 1 евро = 66,0 SYP;
 Июнь 2006: 1 евро = 64,5 SYP;
 Август 2006: 1 евро = 67,0 SYP;
 Ноябрь 2009: 1 евро = 69,6 SYP;
 9 мая 2018: 1 евро = 611,75 SYP;
 26 сентября 2022: 1 евро = 3008 SYP.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Галерея банкнот Сирии

Фунт
Деньги Сирии
Азиатские валюты